Тю — вьетнамские топонимы:
 Тю () — река в Лаосе и Вьетнаме.
 Тю () — город в уезде Лукнган, провинция Бакзянг.